

Letteratura 
 Il barone Bagge – romanzo di Alexander Lernet-Holenia del 1936

Persone 
 Anders Bagge – compositore svedese
 Anne Bagge – tennista danese
 Fredrik Bagge – pastori protestante luterano svedese
 Jakob Bagge – ammiraglio svedese
 Martin Bagge – musicista e compositore svedese
 Peter Bagge – scrittore, disegnatore, fumettista e character designer statunitense
 Selmar Bagge – compositore, giornalista e accademico tedesco
 William Bagge – politico inglese

Personaggi immaginari 
 Giustino Bagge – personaggio della serie animata Leone il cane fifone
 Marilù Bagge – personaggio della serie animata Leone il cane fifone

Altro 
 Bagge – famiglia svedese